Сборная Макао (игроки не старше 18 лет) (китайский: 澳門發展隊) — команда, участвующая в чемпионате Макао по футболу (Первый дивизион) под названием МФА Девелопмент. Также она представляет страну на международных соревнованиях юниорских сборных.

История 
«МФА Девелопмент» был учрежден Футбольной ассоциацией Макао для игроков до 18 лет.. В 2017 году команда заняла 10-е место в Высшем дивизионе чемпионата Макао, с 2018 года продолжила выступать во Втором дивизионе.

Статистика выступлений 
Краткая информация
 2006—2010: Первый дивизион чемпионата Макао
 2011—2015: Лига де Элит
 2016: Второй дивизион чемпионата Макао
 2017: Лига де Элит
 2018: — Второй дивизион чемпионата Макао

По сезонам
Легенда: Иг — матчи, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, ЗМ — забитые мячи, ПМ — пропущенные мячи, +/- — разница мячей, О — очки, красный цвет — понижение, зеленый цвет — повышение, фиолетовый цвет — реорганизация, смена чемпионата или союза</small>

Примечания

Ссылки 
 Macau Football Association
 Профиль клуба на сайте fifa.com 
 Профиль клуба на сайте soccerway.com
 Профиль клуба на сайте transfermarkt.com
 Профиль клуба на сайте footballdatabase.eu
 Профиль клуба на сайте futbol24.com

МФА Девепломент